Геза Ревес (; ,  — , ) — венгерско-нидерландский психолог.

Первоначально изучал юриспруденцию, в 1902 г. защитил в Будапеште диссертацию доктора права. Затем посвятил себя изучению психологии, в том числе в Гёттингенском университете под руководством Георга Элиаса Мюллера. В годы обучения сблизился с Густавом Кафкой, Эдгаром Рубином и , тяготея к гештальтпсихологии. С 1906 г. работал в психофизиологической лаборатории Будапештского университета под руководством . В 1920 г. по приглашению  перебрался в Нидерланды и до конца жизни работал и преподавал в Амстердамском университете.

Наиболее известные работы Ревеса связаны с музыкальной психологией, начиная с монографии «К основаниям музыкальной психологии» (; 1913), и психологией одарённости — итоговый труд «Талант и гений: Основы психологии одарённости» (; 1952). Среди материалов, послуживших Ревесу для этих исследований, — шестилетнее наблюдение за пианистом-вундеркиндом Эрвином Ньиредьхази, вылившееся в книгу «Эрвин Ньиредьхази: Психологический анализ музыкально одарённого ребёнка» (; 1916, английский перевод 1925 с пятью последующими переизданиями).

Именем Ревеса названа улица () в его родном городе.

См. также 
 Музыкальная психология

Психологи Венгрии
Психологи Нидерландов
Члены Баварской академии наук